San Serapio puede referirse a:
 San Serapio de Irlanda;
 San Serapión de Antioquía;
 San Serapión de Nóvgorod; o
 San Serapio el Escolástico, obispo de Thmuis, en el delta del Nilo.